Jinxed lautet der Originaltitel folgender Filme:

 Verhext, ein Film von Don Siegel aus dem Jahr 1982
 Verflixt! – Murphys Gesetz, ein Film von Stephen Herek aus dem Jahr 2013